Ez a lista a consulokat tartalmazza. A tisztség a legmagasabb választható hivatalnoki poszt.

A lista kronológiájának alapja Marcus Terentius Varro munkáján alapul, amelynek alapján a kezdet i. e. 510/509 dátumú. Ugyanakkor Titus Livius alapján ugyanezen consulokra i. e. 506/505 lenne számítható. A consulok pontos sorrendje sem minden esetben állapítható meg, mert a rendelkezésre álló források sokszor eltérnek egymástól az adatokban.

Rövidítések:
 suff. = consul suffectus (helyettesítő consul a megválasztott tisztviselő halála vagy egyéb tartós akadályoztatása esetén)
 imp. = imperator

Magyarázat:
 Consuli tribunusok = tribuni militum consulari potestate, hadseregvezetők magisztrátuma, akiket bizonyos háborús időszakokban a hadsereg választott.

i. e. 6. század

i. e. 5. század

i. e. 4. század

i. e. 3. század

i. e. 2. század

i. e. 1. század

1. század

2. század

3. század

4. század

5. század

6. század

Jegyzetek

Fordítás 

Római kormányzat
 
Ókori tisztviselők